Raoul Reyers, de son vrai nom Philippe Gouders, né à Verviers le , est un producteur et animateur de radio belge. Le nom de Raoul Reyers est sorti de son imagination et de celle des Snuls.

Jeunesse 
Dès son plus jeune âge il écoute énormément la radio, peut-être parce qu'il a des problèmes de vue. Il se dit alors un jour : « Je ne vais pas passer toute ma vie à écouter la radio, je vais la faire. »

Il entreprend des études d'ingénieur du son à l’IAD mais trouve que c’est trop long et commence petit à petit à arpenter les couloirs de la RTBF dès 1984. 

Il est d'abord l'assistant de Roger Simons avec qui il travaille sur l'émission Les Feux de la Rampe, consacrée au cinéma, le théâtre et à la culture.

On lui confie ensuite la réalisation de l'émission du matin sur La Une de la RTBF et de 1986 à 1987, il travaille successivement avec Jean-Pierre Hautier à Bruxelles 21, et Martine Matagne à Pas de Panique.

Carrière 
En 1987, il rencontre Jacques Mercier avec qui il passe l'après-midi et ils mettent en place l'émission On est fait pour s'entendre, une après-midi culturelle.

1987 : en parallèle et avec la complicité de Marc Moulin, La Semaine infernale voit discrètement le jour.  Raoul produit l'émission à partir de 1997, avant d'en devenir également chroniqueur.

1989 : apparition du Jeu des Dictionnaires, présenté par Jacques Mercier grâce à Mamine Pirotte qui propose de lancer une émission quotidienne. Raoul produit l'émission à partir de 1997. Il est également chroniqueur aux côtés de Philippe Geluck, Marc Moulin, Pierre Kroll, Jean-Jacques Jespers, Sttellla, Laurence Bibot

Parmi les personnages récurrents joués par Raoul Reyers, on trouve un wallon caricatural à l’humour lourdingue, « Wallonman », super-héros venu sauver la Wallonie de la morosité et de divers problèmes. Ses interventions comportaient souvent une dose d'auto-dérision.

2001 : sortie des Premières Aventures de Superwallon aux éditions Luc Pire.

2001 : ses chroniques sont publiées dans le journal Le Soir.

2002 : Ses chroniques passent du Soir à La Libre Belgique.

Le personnage de Raoul Reyers est désormais actif dans l’émission radio de La Première C'est presque sérieux, depuis .

Cinéma 
En 2003, il joue un rôle d'huissier aux côtés de Bruno Cremer dans Les scrupules de Maigret.

En 2004, il tourne dans Ultranova de Bouli Lanners.

Philippe Gouders a tenu le rôle de Monsieur Dargent, dans la comédie franco-belge Odette Toulemonde, réalisée et écrite par Éric-Emmanuel Schmitt, sorti en 2007, avec Catherine Frot et Albert Dupontel.

Notice biographique 
Il est originaire de Polleur dans l’entité de Theux, et habite Vilvoorde, commune du Brabant flamand. 

Reyers
Reyers, Raoul
Naissance à Verviers
Naissance en septembre 1960
Animateur belge de radio
Producteur de radio